Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Меган Шонессі з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші п'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Дженніфер Капріаті (півфінал)
 n/a
  Кім Клейстерс (чвертьфінал)
  Жустін Енен (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Меган Шонессі (фінал)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 State Farm Women's Tennis Classic 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001